Le terme normalisation peut être utilisé pour désigner :
 dans le domaine industriel, le processus permettant d'élaborer une norme à partir des usages et des meilleures pratiques ;
 la normalisation linguistique, soit l'établissement de normes d'usages langagières ;
 la Normalizace ou Retour à la normale, qui correspond à la période qui suit le Printemps de Prague et s'étend jusqu'à la révolution de Velours (soit entre 1969 et 1989) en Tchécoslovaquie : Normalisation en Tchécoslovaquie ;
 la normalisation audio consiste à modifier le volume d'un enregistrement audio sur toute la durée afin que le volume atteigne un niveau défini à l'avance, la norme ;
 la normalisation (éducation spécialisée) consiste à donner à la personne déficiente les moyens de vivre dans des conditions aussi proches possibles de la norme de sa culture et de son âge ;
 la normalisation d'une base de données est en informatique le passage à la forme normale de ses entités ;
 normalisation (sociologie).

La normalisation ne doit pas être confondue avec la , qui vise à évaluer l'écart entre une situation et la norme qui lui est liée. Le phénomène d'inflation normative qui semble marquer les sociétés contemporaines fait l'objet de recherches et de constructions théoriques singulièrement dans les domaines du droit, de la sociologie, de l'économie et de la gestion. Par exemple, en économie et gestion, la théorie de la Tétranormalisation qui étudie les dysfonctionnements créés par les conflits normatifs dans les organisations, leurs causes et les moyens pour les dépasser.

Voir aussi 
 Norme
 Norme (mathématiques)
 Standardisation
 Retour à la normale...